John Ball (geoloog) (1872–1941), Engelxe geoloog
 John Ball (golfer) (1861–1940), Engels golfspeler
 John Ball (pionier) (1794–1884), Amerikaanse pionier
 John Ball (politicus) (1818–1889), Iers politicus en wetenschapper 
 John Ball (priester) (1335–1381), Engels priester
 John Ball (puritein) (1585–1640), Engels puriteins theoloog en predikant
 John Ball (schrijver) (1911–1988), Amerikaanse schrijver
 John Ball (voetballer, 1925) (* 1925), Engelse voetballer
 John Ball (voetballer, 1972) (* 1972), Amerikaanse voetballer
 John M. Ball (* 1948), Brits wiskundige